Amanda Lepore (1967-), femme trans américaine, mannequin et chanteuse
 Ernest Lepore (1950-), philosophe et chercheur en sciences cognitives américain
 Jill Lepore (1966-), historienne américaine
 Matteo Lepore (1980-), homme politique italien, maire de Bologne